Die Liste dänischer Schachspieler enthält Schachspieler, die für den dänischen Schachverband spielberechtigt sind oder waren und mindestens eine der folgenden Bedingungen erfüllen:

 Träger einer der folgenden FIDE-Titel: Großmeister, Ehren-Großmeister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Ehren-Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Träger einer der folgenden ICCF-Titel: Großmeister, Verdienter Internationaler Meister, Internationaler Meister, Großmeisterin der Frauen, Internationale Meisterin der Frauen;
 Gewinn einer nationalen Einzelmeisterschaft (offene Klasse oder Wettbewerb der Frauen);
 eine historische Elo-Zahl von mindestens 2500 (vor Einführung der Elo-Zahl im Juli 1971).

Allgemeines 

Im Nahschach sind 16 Großmeister, 39 Internationale Meister und drei Internationale Meisterinnen der Frauen für den dänischen Schachverband spielberechtigt. Drei Internationale Meister sind nicht mehr für den dänischen Schachverband spielberechtigt, ein Großmeister, sieben Internationale Meister und eine Internationale Meisterin der Frauen sind bereits verstorben.

Im Fernschach haben zwölf dänische Spieler den Titel eines Großmeisters, 16 den eines Verdienten Internationalen Meisters und 46 den eines Internationalen Meisters erworben. Von diesen sind ein Großmeister und sechs Internationale Meister bereits verstorben. Jørn Sloth gewann die achte Fernschachweltmeisterschaft, Ove Ekebjærg, Sven Pedersen, Arne Sørensen und Bent Sørensen wurden Fernschacheuropameister.

Die dänische Einzelmeisterschaft wurde 101-mal, die Meisterschaft der Frauen 50-mal ausgespielt. Rekordmeister ist Erik Andersen mit zwölf Titeln, den Wettbewerb der Frauen konnte Ingrid Larsen mit 17 Titeln am häufigsten gewinnen.

Weitere sechs dänische Spieler erreichten vor Juni 1971 eine historische Elo-Zahl über 2500.

Liste 

Die folgende Tabelle enthält diese Angaben:
 Name: Nennt den Namen des Spielers.
 Lebensdaten: Nennt das Geburtsjahr und gegebenenfalls das Sterbejahr des Spielers.
 FIDE: Nennt den höchsten FIDE-Titel des Spielers (GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WIM = Internationale Meisterin der Frauen, CM = Candidate Master, WFM = FIDE-Meisterin der Frauen).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 ICCF: Nennt den höchsten ICCF-Titel des Spielers (GM = Großmeister, SIM = Verdienter Internationaler Meister, IM = Internationaler Meister).
 Jahr: Nennt das Jahr der Titelverleihung
 Titel: Nennt die Anzahl der gewonnenen dänischen Einzelmeisterschaften.
 Titel (Frauen): Nennt die Anzahl der gewonnenen dänischen Einzelmeisterschaften der Frauen.
 historische Elo: Nennt für Spieler, die weder FIDE- noch ICCF-Titel haben und nie eine dänische Meisterschaft gewonnen haben, die höchste vor Juli 1971 erreichte historische Elo-Zahl, sofern diese mindestens 2500 beträgt.
 weitere Verbände: Gibt für Spieler, die früher oder später für mindestens einen anderen Verband spielberechtigt waren, diese Verbände mit den Zeiträumen der Spielberechtigung (sofern bekannt) an.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom 3. Februar 2023.

Siehe auch 
 Liste der dänischen Meister im Schach

Weblinks 

 Dänische Titelträger mit Stand 24. April 2003 (englisch)
 Dänische Top 100 der Männer und Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv, englisch)
 Dänische Top 100 der Frauen (Elo-Liste, aktiv und inaktiv, englisch)
 Titelträger im Fernschach (englisch)
 Liste der dänischen Einzelmeister (dänisch)
 Liste der dänischen Einzelmeisterinnen (dänisch)

Einzelnachweise 

!Liste
Schachspieler Danemark
Danemark